
Termin -{R40}- ima više značenja.

 R-oznake, R40: Postoje neki dokazi o kancerogenom dejstvu
 R40 put (Južna Afrika), autoput